Голюб-Добжинь:

 Голюб-Добжинь — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Голюбско-добжинский повят.
 Голюб-Добжинь — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Голюбско-добжинский повят, Куявско-Поморское воеводство.